El término «La Pola» puede referirse a:

Toponimia

España 
Principado de Asturias
 La Pola (C.P. 33315), localidad del concejo de Villaviciosa;
 La Pola, nombre oficial asturiano del municipio Pola de Lena.
 La Pola Siero, nombre oficial asturiano de Pola de Siero, parroquia y capital administrativa del concejo de Siero. 
 La Pola Llaviana, nombre oficial asturiano de Pola de Laviana, parroquia del concejo de Laviana.
Provincia de León
 La Pola de Gordón, municipio de la Montaña Central.

Miscelánea 
 La Pola (1795-1817), apodo de Policarpa Salavarrieta, heroína de la independencia de Colombia fusilada por los españoles.
 La Pola (telenovela), serie de televisión colombiana.